L'Aquila – comune italiano, capoluogo dell'omonima provincia e della regione Abruzzo
 L'aquila – film di Mario Gargiulo (1917)
 L'aquila (The Eagle) – film di Clarence Brown (1925)
 L'aquila – titolo dell'edizione in lingua italiana del periodico Der Adler
 L'aquila – brano musicale tratto dall'album Il mio canto libero di Lucio Battisti (1972), interpretato anche da Bruno Lauzi